Dans son acception la plus large, le terme Affaires étrangères désigne la politique étrangère d'un pays. Dans plusieurs pays, elle est menée par un .

Affaires étrangères peut également désigner :
 Affaires étrangères, un roman de Jean-Marc Roberts, Prix Renaudot 1979 ;
 Affaires étrangères, une série télévisée diffusée à partir de 2010 sur TF1.